Лоскуто́в — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Лоскутов, Алексей (род. 1962) — советский и латвийский юрист.
 Лоскутов, Андрей Васильевич (1892—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Республики Грузия (1919—1921).
 Лоскутов, Андрей (19хх—1996) — один из организаторов банды Станислава Черепахи.
 Лоскутов, Аркадий Николаевич (1906—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Лоскутов, Артём Александрович (род. 1986) — новосибирский художник.
 Лоскутов, Василий Павлович (1918—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лоскутов, Виктор Георгиевич (1923—1970) — лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Лоскутов, Максим Владимирович (род. 1970) — государственный деятель, руководитель департамента бюджетного планирования и социальных гарантий Министерства обороны Российской Федерации.
 Лоскутов, Михаил Петрович (1906—1941) — курский писатель, редактор и журналист.
 
 
 Лоскутов, Степан Петрович (1911—1942) — участник Великой Отечественной войны, старший сержант, Герой Советского Союза.
 Лоскутов, Юрий Александрович — автор-исполнитель песен.

